Савинский район:

 Савинский район — район и муниципальное образование Ивановской области России.
 Савинский район (Харьковская область) — упразднённый район Харьковской губернии, затем Харьковской области УССР.